Alterno y alterna puede referirse a:
Alternativo
Alternante o alternancia
Hoja alterna u hoja alternada, un tipo de disposición de las hojas.
Corriente alterna, un tipo de corriente eléctrica.
Forma multilineal alterna: una aplicación de E n es alterna si es nula cada vez que hay dos argumentos iguales.
Sextilla alterna, una estrofa de seis versos de arte menor.
Historia alterna o contrafactual.
Westraltrachia alterna, molusco gasterópodo.
Cornus alterna, Cornus alternifolia o Cornejo de hojas alternas, un árbol caducifolio.
Denominación de ciertas carreteras:
Vía Provincial de Enlace al Puente Alterno Norte
Troncal Amazónica Alterna
Troncal de la Costa Alterna
Vía Alterna (banda)